Туркан-хатун, Теркен-хатун, Джалалийя-хатун (; ум. 1094) — первая и любимая жена сельджукского султана Мелик-шаха I (правил в 1072—92 годах). Сын Туркан, Махмуд, формально с 1092 по 1094 годы был султаном в Исфахане.

Из-за вопроса престолонаследия Туркан была в неприязненных отношениях с визирем Низам аль-Мюльком, поэтому не оказала поддержки протеже Низама, Омару Хайяму.

Биография 
Туркан была дочерью хакана Западного Караханидского ханства Ибрахима ибн Наср Табгач-хана (1040—1068). Настоящее имя её неивестно, Туркан — только провище. Так же её звали Джалалийя-хатун (по лакабу Мелик-шаха «Джелалюддевле вед-дин».

Её выдали замуж за Мелик-шаха, девятилетнего сына сельджукского султана Алп-Арслана. Как дату свадьбы хронисты называли разные годы. Ибн ал-Асир — 1064, а Сибт ибн аль-Джаузи — 1068. Босворт указал 1064 год.

Туркан стала любимой женой Мелик-шаха, она родила троих сыновей, но два старших сына умерли ещё при жизни отца. Старший, Давуд, был его любимцем, он был назван наследником, но умер в 474 (1082) году. Через несколько лет Мелик-шах назвал наследником второго сына Туркан, Ахмада, но и тот вскоре умер в 481 (1088) году. Третий их сын, Махмуд, родился в 480 (1087) году. От других жён у Мелик-шаха было ещё несколько сыновей, но старшим из выживших был Баркиярук, сын другой жены, двоюродной сестры Мелик-шаха, Зубайды. Туркан хотела, чтобы султан официально назначил наследником Махмуда. Однако визирь Мелик-шаха, Низам аль-Мульк, был против и придерживался мнения, что наследником должен быть старший из сыновей. На этой почве между Туркан-хатун и Низам аль-Мульком возник конфликт; Туркан считала визиря своим врагом и приблизила к себе его врага — визиря Тадж аль-Мулька. По мнению К. Босуорта, именно Туркан-хатун имел в виду Низам аль-Мульк, осудивший в «Сиясет-наме» (Книге о правлении) вредоносное влияние женщин при дворе и их, вводящие в заблуждение, советы правителю.

В первый раз имя Туркан фигурирует в источниках того периода в связи с её дочерью Мах-Мелек. Халиф Аль-Муктади прислал посланника в Исфахан со сватовством к принцессе. Меликшах отправил его к Туркан-хатун, которая ответила, что на девушке хотят жениться султаны Караханидов и Газни. Если халиф хочет жениться, то должен дать 400 000 динаров. Ей напомнили, что торговаться с халифом неуместно. Туркан дала согласие на брак дочери при условии, что махр составит 100 000 динаров и что у халифа не будет других жен и наложниц. Свадьба состоялась в 1087 году.

Согласно Ибн аль-Джаузи и Ибн аль-Асиру, свадьба праздновалась с большой пышностью. У Мах-Мелек и халифа родился сын по имени Абу аль-Фадл Джафар. Но уже в 481 (1088) годах тюркские слуги принцессы были изгнаны из гарема халифа из-за их поведения. Дочь Туркан жаловалась родителям на пренебрежение со стороны мужа, и Туркан с Мелик-шахом потребовали от халифа отправить её в дом родителей. Вскоре после возвращения к родителям молодая женщина умерла, что привело к ненависти Туркан и Мелик-шаха к халифу, которого они считали виновным в её смерти.

14 октября 1092 года давний недруг Туркан, Низам аль-Мульк, был убит асассином. В следующем месяце она вместе с мужем прибыла в Багдад. По прибытии султан Мелик-шах проигнорировал халифа и отказался навестить его. Он решил изгнать Аль-Муктади из Багдада, заявив ему: «Вы должны передать Багдад мне и уехать в любую страну, которую вы выберете». Султан желал назначить халифом внука, однако 19 ноября умер. Матфей Эдесский обвинил Туркан-хатун в убийстве мужа, сообщая, что султан пал «жертвой вероломства своей жены, дочери султана Самарканда, которая подала ему отравленный напиток». Аналогичные сообщения оставили Киракос Гандзакеци, Вардан Аревелци и Самуел Анеци. Однако Садр ад-Дин Али ал-Хусайни, Ибн аль-Асир, Абу-ль-Феда, Хамдаллах Казвини и Абуль Фарадж объясняли смерть султана другими причинами, не обвиняя Туркан в убийстве мужа. По описанию ал-Хусайни, к моменту смерти Мелик-шаха рядом с ним был лишь его младший сын, Махмуд, матерью которого была Туркан-хатун. Согласно Абу-ль-Феда, Туркан-хатун скрыла смерть своего мужа. Она подкупила эмиров и объявила своего сына Махмуда султаном. К этому моменту Махмуду было четыре года и несколько месяцев. Туркан попросила халифа Аль-Муктади прочитать хутбу от имени его сына Махмуда. Несмотря на то, что аль-Газали возражал и дал фетву, что ребёнок быть султаном не может, халифу удалось прочитать хутбу от имени Махмуда 25 ноября 1092 года.

Садр ад-Дин Али назвал три причины, по которым войска присягнули Махмуду: «первая — его мать Теркен-хатун во время правления султана Малик-шаха стала полновластной во [всех] делах. Она была благосклонна к войскам, и они предпочли её сына. А вторая причина была та, что она была из рода тюркских царей. Говорили, что она из рода Афрасийаба. Третья состояла в том, что деньги [казны] находились в её руках и она раздавала их войскам». Возможно, для получения согласия халифа она согласилась передать ему его сына и её внука Джафара. Халиф хотел держать сына при себе, чтобы никто никогда не смог передать халифат сельджукам.

Другая жена Мелик-шаха Зубайда с сыном Баркияруком осталась в Исфахане. Туркан отправила вперёд эмира Кербогу с войском, чтобы схватить Баркиярука. Однако её планы были сорваны сторонниками убитого Низам аль-Мулька, которые поддержали сына Зубайды. В Рее Баркиярука объявили султаном, а в Исфахане султаном оставался Махмуд при регентстве Туркан.

В это время в Исфахане проживал Омар Хайям, которому ранее покровительствовал Низам аль-Мульк. Омар Хайям, выражая огорчение происходящим, написал:

На чьем столе вино, и сладости, и плов?
Тупого неуча. Да, рок — увы! — таков!
Глаза Туркан-хатун, красивейшие в мире,
Добычей стали чьей? Гулямов и рабов.

15 мухаррама 487 года неожиданно умер Аль-Муктади. Новый халиф Аль-Мустазхир Биллах признал султаном не Махмуда, а Баркиярука, после чего последний выступил против Туркан-хатун. В январе 1093 года между Исфаханом и Кереджем армия Баркиярука разбила войско Туркан. После поражения часть сторонников Туркан перешла на сторону Баркиярука, который осадил Исфахан. Вступив в переговоры, Туркан согласилась признать Баркиярука султаном и выторговала своему сыну Исфахан и Фарс в качестве икта. Но она не собиралась сдаваться, рассматривая перемирие, как передышку для поиска союзников. Туркан обратилась к Кутбюддину Исмаилу ибн Якути, вали Азербайджана, брату Зубайды, с предложением стать её мужем и помочь её сыну утвердиться на престоле, используя родство с Баркияруком. Кутбюддин Исмаил принял предложение, но в сражении близ Караджа в 1094 году был разбит и укрылся с Туркан в Исфахане. Туркан-хатун велела отчеканить динары и огласить хутбу с именем своего сына и нового мужа. Брак не состоялся, потому что военачальники выступили против женитьбы Измаила на Турканн-хатун. Поскольку Кутбюддин Исмаил был роднёй Баркиярука как со стороны отца, так и со стороны матери, он попытался действовать через свою сестру Зубайду, однако безуспешно. По приказу Баркиярука его дядя был убит. Туркан-хатун в поисках нового союзника пробовала связаться ещё с одним сельджукским принцем, Тутушем, но в рамадан  года (14 сентября — 13 октября 1094) она умерла, а затем в шавваль этого же года (14 октября — 11 ноября) предположительно от оспы умер Махмуд.

Потомство 
У Туркан-хатун и Мелик-шаха было четверо детей:
 Давуд, умер в 474 (1082) году;
 Ахмад, умер в 481 (1088) году;
 Махмуд, родился в 480 (1087) году, умер в 487 (1094) году.
 Мехмелик, в 1087 году выдана замуж за халифа аль-Муктади.

Генеалогия

Комментарии

Примечания

Литература и источники

Литература

Источники 
 
 
 
 
 
 
 

Супруги правителей XI века
Сельджукиды
Караханиды